Oberland heißen folgende geographische Objekte:

Regionen und Gebiete:

 Badisches Oberland, historisches Gebiet im heutigen Regierungsbezirk Südbaden
 Bayerisches Oberland, eine Region Oberbayerns und die dortige Planungsregion Oberland
 Eisenacher Oberland, historische Bezeichnung für einen Teil des heutigen Wartburgkreises
 ein Teil im historischen Fürstentum Bayreuth
 Horjany, ein Teil der Klosterpflege St. Marienstern in der Oberlausitz
 Oberlausitzer Bergland, Landschaft in Sachsen
 Meininger Oberland, ehemalige Bezeichnung für den Kreis Sonneberg im Herzogtum Sachsen-Meiningen
 Rheinisches Oberland, Mittelrhein
 Reußisches Oberland in Ostthüringen
 Schwäbisches Oberland, Gebiet zwischen Donau und Bodensee in Baden-Württemberg
 Sonneberger Oberland, Gebiet im Thüringer Wald nördlich und nordöstlich der Stadt Sonneberg

 Oberes Ennstal (steirische Region), eine raumplanerische Region im Ennstal der Steiermark
 Osttiroler Oberland, österreichischer Anteil am Pustertal und die dazugehörenden Seitentäler
 Tiroler Oberland, westlicher Teil des Bundeslandes Tirol
 Vorarlberger Oberland, das obere Rheintal

 Verwaltungsregion Oberland, eine Verwaltungsregion des Kantons Bern
 Berner Oberland, der alpine Teil des Kantons Bern
 Bündner Oberland, siehe Surselva
 St. Galler Oberland, siehe Wahlkreis Sarganserland
 Waadtländer Oberland, siehe Bezirk Pays-d’Enhaut
 Zürcher Oberland, die im Südosten des Kantons Zürich gelegene Region

 Oberland (Liechtenstein), eine Region Liechtensteins (Mitte und Süden des Landes)
 Wahlkreis Oberland, ein Wahlkreis Liechtensteins

 Oberland (Ostpreußen), Landstrich im ehemaligen Ostpreußen, heute in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 (Ungarisches) Oberland, synonym für Oberungarn

Orte, Gemeindeteile:
 Oberland (Freudenberg), die höher gelegenen Ortsteile der Gemeinde Freudenberg (Oberpfalz), Bayern
 Tempelhofer Oberland, alte Bezeichnung für einen Teil Berlin-Tempelhofs
 Oberland (Birstein), Teil von Birstein, Main-Kinzig-Kreis, Hessen (ehemalige Gemeinde)
 Oberland (Ebersbach), Ortsteil der Stadt Ebersbach-Neugersdorf, Sachsen
 Oberland (Helgoland), ein Teil der Insel und Gemeinde Helgoland, Schleswig-Holstein
 Oberland (Auengrund), Teil von Auengrund, Landkreis Hildburghausen, Thüringen (ehemalige Gemeinde)
 Oberland am Rennsteig, Teil der Stadt Sonneberg, Thüringen (ehemalige Gemeinde)

 Oberland (Gemeinde Reichenau), Ortschaft von Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Oberland (Gemeinde Gaflenz), Ortschaft von Gaflenz, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Oberland ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Oberland (1960–2015), deutscher Basketballspieler

Oberland, weitere Bedeutungen:
 Oberland Glas AG, Tochtergesellschaft der Compagnie de Saint-Gobain
 Bund Oberland (Schweiz), eine rechtsextreme Organisation in der Schweiz
 Freikorps Oberland bzw. dessen Nachfolgeorganisation Bund Oberland
 Sektion Oberland, eine Sektion des Deutschen Alpenvereins

Siehe auch:
 Oberlander, Oberländer
 Obere Lände
 Hochland
 Unterland, Mittelland